O Que É o Amor é um single da cantora brasileira Lais Yasmin (que na época, usava o nome artístico Yasmin), pertencente ao álbum O Mundo dos Sonhos de Yasmin, lançado em 2002.

A música é uma versão em português de On My Own, sucesso na voz da cantora Nikka Costa, e composta originalmente pelos irmãos Michael e Lesley Gore em 1981. A composição do single é da autoria de Cláudio Rabello.

Integrou a trilha sonora da novela O Sonho de Luíza, da RedeTV!.

Singles de 2002